Хабибулла:

Имя 
 Хабибулла Калакани
 Хабибулла Мешхеди

Фамилия 
 Хабибулла, Камрон (род. 2003) — канадский футболист.

См. также 
 Хабибулла-хан
 Хабибуллаев
 Хабибуллин